Щир — деревня в центральной части Стругокрасненского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

Расположена на южном прибрежье Щирского озера, в 6 км к северу от райцентра Струги Красные.

История деревни достаточно подробно описана в книге: Фёдоров А.И. Щир: Исторический очерк о селе и его окрестностях. – Струги Красные, 2014. – 51 с.

Население 
Численность населения деревни составляет на 2000 год — 61 житель, на 2010 год — 42 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района